Zöbing ist der Name folgender Orte:

 Zöbing (Gemeinde Langenlois), Ortschaft und Katastralgemeinde von Langenlois, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Zöbing (Gemeinde St. Margarethen an der Raab), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark